Jenissei steht für:

 Jenissei, ein Strom in Sibirien im asiatischen Teil Russlands
 Jenissei (Rakete), ein russisches Trägerraketenprojekt

Schiffe:
 Jenissei (1898), ein russischer Minenleger der Amur-Klasse (1898)
 Jenissei (1907), ein russischer Minenleger der Amur-Klasse (1906)
 Jenissei (Schiff), ein Lazarettschiffe der russischen Marine